Васи́лий Сидоре́нко:
 Сидоренко, Василий Алексеевич (1911—1978) — Герой Советского Союза.
 Сидоренко, Василий Викторович (род. 1961) — советский и российский легкоатлет, метатель молота.